Jean Debuf (1924-2010), haltérophile français
Jean Debuf (1948-), footballeur français